Lagkadia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lagkadiá, ort, Thessalien, Trikala, 
 Langádhia, ort, Peloponnesos, Arkadien, 

Robotskapade Greklandförgreningar